La Route nationale 192 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 192 en France
 Route nationale 192 en Italie

Voir aussi